Malapert ist:

Familienname von:
 Adolph von Malapert-Neufville (1787–1862), Regierungsdirektor und nassauischer Landtagsabgeordneter
 Charles Malapert (1581–1630), belgischer Jesuit und Astronom
 Friedrich Philipp Wilhelm von Malapert-Neufville (1784–1852), Älterer Bürgermeister von Frankfurt am Main
 Friedrich Wilhelm von Malapert-Neufville (1755–1818), Senator von Frankfurt am Main
 Robert-Georg von Malapert-Neufville (1912–1942), deutscher Hauptmann der deutschen Luftwaffe

Außerdem:
 Malapert (Mondkrater), benannt nach Charles Malapert